Las Ligas de Neutralidad Armada fueron alianzas militares de poderes navales europeos entre 1780 y 1783 y posteriormente en 1801, cuyo objetivo era proteger al comercio marítimo neutral de la política de tiempos de guerra de la Real Armada británica de registros ilimitados de navíos neutrales en búsqueda de contrabando francés.

Primera Liga de Neutralidad Armada 
La emperatriz Catalina II de Rusia fundó la primera liga con la declaración de neutralidad armada de Rusia el 11 de marzo (28 de febrero, en el calendario antiguo) de 1780, durante la Guerra Revolucionaria Americana. Apoyó el derecho de los estados neutrales de comerciar por mar con naciones en guerra sin interferencias, exceptuando el comercio de armamento o utensilios militares. Rusia no reconocía los bloqueos de costas enteras, solo de puertos individuales y solo si naves de guerra beligerantes se encontraban presentes o en las cercanías. La Armada rusa despachó tres escuadrones navales al Mediterráneo, al Atlántico y al mar del Norte para hacer cumplir este decreto.

El Reino de Dinamarca y Noruega y Suecia, aceptando la propuesta de Rusia para una alianza de naciones neutrales, adoptaron la misma política para el transporte marítimo, y los tres países firmaron el acuerdo formando la Liga. Se mantuvieron fuera de todo conflicto, pero amenazaron con una respuesta conjunta por cada barco de la Liga registrado por una nación beligerante. Al momento de la firma del Tratado de París que concluyó la guerra en 1783, Prusia, el Sacro Imperio Romano Germánico, Holanda, Portugal, El Reino de las Dos Sicilias y el Imperio otomano se habían convertido en miembros.

Considerando que la Real Armada británica superaba en número a todas las flotas combinadas de la Liga, la alianza como un recurso militar fue lo que Catalina llamaría después «anulación armada». Sin embargo, diplomáticamente, traía consigo mucho más peso; Francia y los Estados Unidos de América declararon rápidamente que se adherirían al nuevo principio de comercio neutral libre. Gran Bretaña aún no tenía intenciones de enemistarse con Rusia, y evitó interferir con el comercio marítimo de los aliados. Mientras que ambos bandos de en la Cuarta Guerra anglo-neerlandesa lo entendieron como un intento para mantener a los Países Bajos fuera de la Liga, el Reino Unido no consideró oficialmente a alianza como un enemigo. Durante gran parte de la guerra muchos de los suministros navales de la Real Armada británica continuaron viniendo desde el mar Báltico.

Segunda Liga de Neutralidad Armada 
La Segunda Liga de Neutralidad Armada o la Liga del Norte fue una alianza militar de los poderes navales del norte de Europa: el Reino de Dinamarca y Noruega, Prusia, Suecia y Rusia. Tuvo lugar entre 1800 y 1801 durante la guerra de la Segunda Coalición y fue iniciada por Pablo I de Rusia. Fue un intento por revivir la primera Liga, aunque fue menos exitosa.

El objetivo de la Segunda Liga fue el mismo que el de la Primera. El Gobierno británico, en ese entonces ya no tan ansioso por preservar buenas relaciones con los rusos, consideró abiertamente formar una alianza con Francia y atacó Dinamarca, destruyendo parte de su flota en la primera batalla de Copenhague y obligándola a retirarse de la Liga. La muerte de Pablo en marzo de 1801 y el ascenso de Alejandro I al trono provocó un cambio de política exterior en Rusia y la alianza se colapsó. Los rusos luego se unieron a los británicos en una coalición en contra de Francia.

Referencias

Enlaces externos 
 Russia's declaration of Armed Neutrality  -- from a Russian naval history

Alianzas militares del siglo XVIII
Tratados del Sacro Imperio Romano Germánico
Tratados del Imperio otomano
Tratados de los Países Bajos
Guerra de Independencia de Estados Unidos
Historia del Sacro Imperio Romano Germánico
Historia del Imperio ruso
Historia del Imperio otomano
Historia de Dinamarca
Historia de los Países Bajos
Historia de Noruega
Historia de Prusia
Historia de Reino Unido
Historia de Sicilia
Historia de Suecia
Historia contemporánea de Portugal
Alianzas militares del siglo XIX

da:Væbnede neutralitetsforbund
de:Bewaffnete Neutralität
fr:Ligue de neutralité armée
it:Lega dei neutri
ja:武装中立同盟
nl:Verbond van Gewapende Neutraliteit
no:Forbundet av bevæpnet nøytralitet
pl:Liga Zbrojnej Neutralności
ru:Вооружённый нейтралитет